Kopatschiw (ukrainisch ; russische Entsprechung Копачов/Kopatschow) ist der Name von Orten in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Obuchiw, siehe Kopatschiw (Obuchiw)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Koselez, siehe Kopatschiw (Koselez)